Platou är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Nicolai Stoud Platou (1809–1888), norsk ämbetsman
 Christian Emil Stoud Platou (1861–1923), norsk järnvägsman
 Fredrik Christian Stoud Platou (1811–1891), norsk jurist
 Frithjof Stoud Platou (1903–1980), norsk arkitekt
 Karen Platou (1879–1950), norsk politiker, stortingsrepresentant
 Ludvig Stoud Platou (1778–1833), norsk professor
 Oscar Ludvig Stoud Platou (1845–1929), norsk jurist

Norska efternamn